Никола́й Петро́вич О́сипов:
 Осипов, Николай Петрович (1751—1799) — русский писатель и переводчик, государственный служащий.
 Осипов, Николай Петрович (1861—1917) — русский художник, ученик Айвазовского.
 Осипов, Николай Петрович (1901—1945) — советский музыкант, балалаечник, руководитель Оркестра народных инструментов, с 1946 года носящего его имя.